Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Agustín Calleri e Sebastián Prieto 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martín García /  Mariano Hood (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Campioni)

 Petr Pála /  David Škoch (quarti di finale)
 Karsten Braasch /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2005